Бібліотека № 11 для дорослих Солом'янського району м.Києва.

Адреса 
03067 м.Київ вул. Генерала Тупикова, 21

Характеристика 
Площа приміщення бібліотеки — 114 м², книжковий фонд — 25,2 тис. примірників. Щорічно обслуговує 2,6 тис. користувачів. Кількість відвідувань — 16,0 тис., книговидач — 53,0 тис. примірників.

Історія бібліотеки 
Згідно з планом соціально-економічного розвитку Києва та на виконання рішення Київського міськвиконкому у грудні 1964 року відкрита бібліотека № 11 для дорослих. Структура: абонемент, читальний зал.

Посилання 
 Публічні бібліотеки Києва: Довідник. — 2-е вид., допов. — К., 2004. — 96 с.: іл.
 Бібліотека ім.Лесі Українки

Засновані в Україні 1964
Бібліотеки Солом'янського району
Публічні бібліотеки Києва